Карл Иванович Буркевич (1868 — 1928) — депутат Государственной думы II  созыва от Курляндской губернии.

Биография 
Латыш, из крестьян. Родился 8 января 1868 года в Дундагской волости Виндавского уезда как внебрачный сын Марии Буркевич. Получил начальное образование. Старшина Либавской податной управы. Был волостным писарем. Гласный Либавской городской думы. Председатель Латышского общественного собрания.

B 1907 году избран во II Государственную думу от съезда уполномоченных от волостей. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член Аграрной комиссии.

В 1919 году он был министром дорог во временном правительстве Латвии, возглавляемом Андриевсом Ниедрой.

В 1905 году женился на Вильгельмине Каролине, урождённой Яунбруне (родилась в 1874 году в Лиепае). Их дочь Эстрид Ольга Мария родилась в 1909 году в селе Нице.

Скончался в 1928 году.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 72—73.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1907. С. 150.

Примечания 

Министры Латвии
Члены Государственной думы Российской империи II созыва